Biehla ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Biehla (Elsterwerda), Stadtteil von Elsterwerda, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Biehla (Kamenz), Ortsteil von Kamenz, Landkreis Bautzen, Sachsen

Siehe auch: 
 Biela, Bělá, Biała, Biele, Bila